KOP steht als Abkürzung für:
 Klärungsorientierte Psychotherapie (KoP), eine Weiterentwicklung der Gesprächspsychotherapie (Psychologie)
 Kontaktplan (KOP), eine Programmiermethode (Informatik)
 Flughafen Nakhon Phanom in Thailand (KOP = IATA Ident.-Code für Flugzeuge & -infrastruktur – Luftverkehr)
 King of Prussia (KOP), Ort in Pennsylvania, Vereinigte Staaten (USA – Geographie)
 Korpus Ochrony Pogranicza (KOP), das Grenzschutzkorps der polnischen Armee (Militär)
Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP), einer politischen Organisation

Kop (ndl. „Kopf“) steht für:
 Gaika’s Kop, Berg in den Amathole-Bergen in der Provinz Eastern Cape, Südafrika (Geographie)
 Kop (Einheit), altes niederländisches Getreidemaß (Maßeinheit)
 Kop van Zuid, Rotterdamer Stadtteil (Städte)
 Spion Kop, ein Berg in Südafrika, siehe Schlacht von Spion Kop (Geographie)
 Kop (Kartenspiel), ein Kartenspiel in Polen (Spiel)
 The Kop, eine Stehplatztribüne in englischen Fußballstadien (Sport)
 Kop (Kontaktpolizist der Bremer/Bremerhavener Schutzpolizei), siehe Kontaktbereichsbeamter (Polizei)

Kop ist der Familienname folgender Personen:
 August Kop (1904–1945), niederländischer Hockeyspieler
 David van de Kop (1937–1994), niederländischer Bildhauer
 Lize Kop (* 1998), niederländische Fußballspielerin 

Siehe auch:
 Kopp
 Kob (Begriffsklärung)
 Koop
 COP
 Cobb

Abkürzung